Сан Исидро ел Вијехо има више значења:

 Сан Исидро ел Вијехо, Ла Зонга (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро ел Вијехо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику